Yuanshi (元始) est le nom d'une ère (nianhao 年号) du système calendaire chinois, entre les années 1 et 5 de l'ère chrétienne ;
 Le xian de Yuanshi (元氏) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.
 Yuan Shi l'histoire officielle de la dynastie Yuan 

Homonymie de toponyme